11 Літні Олімпійські ігри які проходили в Берлін, Німеччина, з 1 серпня по 16 серпня 1936 року.

Медальний залік

Посилання 

 Офіційний сайт Міжнародного Олімпійського Комітету 
 Офіційні звіти Олімпійських ігор

Літні Олімпійські ігри 1936
1936